Звездица:
 Звездица — предмет церковной утвари.
 село в Болгарии:
 Звездица — в Варненской области.
 Звездица — в Тырговиштской области.